

Divers 
Bolo peut désigner :
 Bolo, une sorte de cravate souvent associée au cow-boy ; 
 Bolo, un jeu, palette de bois ou plastique sur laquelle est fixé un élastique et une balle ;
 Bolo, un grand outil de coupe d'origine philippine similaire à la machette.

Prénom

Titre 

 Bolo, un film réalisé par Bolo Yeung.

Toponymes 

 Bolo, une commune rurale du Burkina Faso ;
 Bolo, une localité de la région Oromia en Éthiopie ;
 , une localité de la région Amhara en Éthiopie ;
 Bolo Moboka, une localité du Cameroun ;
 rue Ferréol-Bolo, une voie du centre-ville de Nantes, en France.

Patronyme 

 Alexandre Bolo (1918-1980), un homme politique français ;
 Étienne Bolo (1928-1985), un philosophe et enseignant français ;
 Henry Bolo (1858-1921), un prêtre, polémiste et écrivain catholique ; frère de Paul Bolo ;
 Jean Bolo (1919-1982), un acteur et auteur français ;
 Paul Bolo (1867-1918), dit Bolo Pacha, un condamné à mort pour trahison en France et exécuté lors de la Première Guerre mondiale ;
 Philippe Bolo (1967-), un homme politique français.

Voir aussi 
 Bolo'bolo, un essai utopiste de P.M.
 Musée Bolo, un musée de l'informatique situé à Lausanne, en Suisse
 Bolo bolo, ou lorem ipsum : en imprimerie, une suite de mots sans signification utilisée pour calibrer une mise en page
 Opération Bolo, une action militaire américaine de la guerre du Viêt Nam

Patronyme français